Ángel Nieto (rojen kot Ángel Nieto Roldán), španski motociklistični dirkač, * 26. januar 1947, Zamora, Španija, † 3. avgust 2017, Ibiza.

Ángel Nieto je španski motociklistični dirkač, trinajstkratni motociklistični prvak v razredih 50 cm³ in 125 cm³. V razredu 50 cm³ je osvojil šest naslovov, v letih , , , , , , v razredu 125 cm³ pa sedem v letih , , , , , , . S trinajstimi naslovi prvaka je drugi najuspešnejši dirkač v zgodovini motociklističnega prvenstva, uspešnejši je bil le še Giacomo Agostini s petnajstimi naslovi. Nieto je v karieri nastopil na 186-ih prvenstvenih dirkah, na katerih je dosegel 90 zmag, še 49 uvrstitev na stopničke, 34 najboljših štartnih položajev in 39 najhitrejših krogov. Tudi po številu zmag je rekorder Agostini s 122-imi, Valentino Rossi pa se je na dirki za Veliko nagrado Francije v  izenačil z Nietom na 90-ih zmagah, ob tej priložnosti je Nieto v Rossijevem zmagovalnem krogu za nekaj ovinkov simbolično popeljal italijanskega dirkača na njegovem motorju. Nieto, ki v Španiji velja za narodnega junaka, se je upokojil po , v starosti 39-ih let. Po koncu kariere je delal kot strokovni komentator dirk motociklističnega prvenstva na španski televiziji.

Motociklistični rezultati

Sklici

Zunanje povezave 
 

Motociklistični dirkači
Španski dirkači
Umrli v prometnih nesrečah
Strokovni športni komentatorji